Лас Дос Лусес има више значења:

 Лас Дос Лусес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Дос Лусес (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику